Љано Бонито има више значења:

 Љано Бонито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Бонито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Бонито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Бонито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Бонито (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику